Pogled je lahko:

 Pogled, Apače
 Pogled, Srbija
 grad Pogled